El término Provincia de Amazonas puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:

 Provincia de Amazonas, de Brasil y existente entre 1850 y 1889
 Provincia de Amazonas, de Venezuela y existente entre 1856 y 1864